Guitar Hero III: Legends of Rock — третья игра в серии музыкальных видеоигр Guitar Hero, в которой игроки используют специальные контроллеры в форме гитары, для имитации игры рок-музыки. Эта игра является первой в серии, которую разрабатывала студия Neversoft, и опубликовала RedOctane и Activision. Игра была выпущена для PlayStation 2, PlayStation 3, Wii и Xbox 360, а также для Microsoft Windows и Apple Macintosh.
В игру включено 73 песни различных групп, 39 песен используется в режиме карьеры для одного игрока, 3 песни для схваток с «Боссами», 6 эксклюзивных треков для ко-оп карьеры, а также 25 бонусных песен. По состоянию на 12 сентября 2008 года, есть 59 треков, доступных для загрузки в Xbox 360 и PlayStation 3. Для Xbox 360 и PlayStation 3 загружаемые треки являются эксклюзивными.

Игровые песни 
В Guitar Hero III используются 73 песен в Соло и Ко-оп карьерных режимах. Эти песни сгруппированы в восемь последовательных уровней с учётом их относительной сложности. Игроку необходимо выполнить некоторые или все песни, в том числе Энкор (англ. Encore), на одном уровне, чтобы получить доступ к следующей сцене для игры. В сольной карьере игрок столкнется с тремя «боссами», этот режим был введен в игру на трех уровнях. У игрока есть 3 попытки выиграть босса, но после третьей попытки, игрок может пропустить боссов (Тома Морелло и Слэша), кроме Лу, его обязательно нужно победить чтобы закончить игру. В Ко-оп карьере, игроки выполняют только 6 уровней, в ней нету боссов, а также имеются эксклюзивные песни для Энкора.

После того как уровень пройден, все песни становятся доступными в других режимах игры, песни на Энкор станут так же доступными для других режимов после их завершения. Песни в поединке с боссами не будут доступны игроку, но их можно будет загрузить как бесплатное дополнение в Xbox Live или PlayStation Store. Все песни могут быть разблокированы введением чит-кода в игре, который откроет эксклюзивные песни ко-оп режима для режима соло.

Бонусные песни 
Все бонусные песни можно купить в магазине за игровые деньги. «Through the Fire and Flames» DragonForce откроется автоматически после прохождения сольной карьеры, на любом уровне сложности.

Guitar Hero III
Guitar Hero